Ruprecht ist:

 ein männlicher Vorname, siehe Rupert – dort auch die einnamigen Namensträger Rupert/Ruprecht und Variationen

Ruprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Ruprecht-Heubach (1892–1982), Schweizer Gründerin der Reformhaus Ruprecht AG
 Arndt Ruprecht (* 1928), deutscher Verleger

 Caroline Ruprecht, deutsche Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Dietrich Ruprecht (1929–2021), deutscher Verleger
 Erich Ruprecht (* 1931), österreichischer Bildhauer und Maler
 Frank Ruprecht (* 1941), deutscher Illustrator
 Franz Joseph Ruprecht (1814–1870), deutsch-russischer Botaniker
 Georg Ruprecht (1887–1968), Schweizer Tierpräparator
 Günther Ruprecht (1898–2001), deutscher Verleger
 Gustav Ruprecht (1860–1950), deutscher Verleger
 Hans Peter Ruprecht (1943–2011), schweizerischer Politiker (SVP)
 Heiko Ruprecht (* 1972), deutscher Schauspieler
 Hellmut Ruprecht (1903–1991), deutscher Verleger

 Johann Christian Ruprecht (um 1600–um 1666), deutscher Maler 
 Karl Ruprecht (1910–1986), österreichischer Volkskundler und Versicherungsfachmann
 Karol Ruprecht (1821–1875), polnischer Aufständischer (Januaraufstand)
 Klaus W. Ruprecht (* 1940), deutscher Ophthalmologe und Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg/Saar
 Manfred Ruprecht (1951–2013), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Marie Ruprecht (* 1975), österreichische Künstlerin
 Nicol Ruprecht (* 1992), österreichische Rhythmische Sportgymnastin
 Otto Ruprecht (1860–1947), deutscher Architekt
 Paul Ruprecht (Fabrikant, I) (1873/1874–1934), Schweizer Fabrikant
 Paul Ruprecht (Fabrikant, II) (1901–1959), Schweizer Fabrikant
 Peter Ruprecht (* 1976), argentinisch-US-amerikanischer Fotograf
 Reinhilde Ruprecht (* 1960), deutsche Verlegerin
 Rudolf Ruprecht (1931–1982), Schweizer Versicherungsmathematiker und Heimatforscher
 Steven Ruprecht (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Uwe Ruprecht (* 1958), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Wilhelm Ruprecht (1858–1943), deutscher Verleger 

Ruprecht steht zudem für:

 ruprecht (Zeitung), Heidelberger Studierendenzeitung
 Ruprechtsturm (Oppenheim), ein Aussichtsturm in Oppenheim, Rheinland-Pfalz
 Ruprechtov, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien

Siehe auch:

 Knecht Ruprecht
 Vandenhoeck & Ruprecht 1735 gegründeter Verlag in Göttingen
 Rueprecht
 Edition Ruprecht, Verlag für vor allem geisteswissenschaftliche Fachpublikationen in Göttingen
 Rupprecht (Begriffsklärung)